Harlachbergist der Ortsname von

 Harlachberg (Bodenmais), Ortsteil des Marktes Bodenmais, Landkreis Regen, Bayern
 Harlachberg (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Harlachberg (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Harrachberg (Kirchberg an der Raab), Rotte Gemeinde Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Bundesland Steiermark

ist der Bergname von
 Harlachberg (Steinwald), Anhöhe (686 m) im Steinwald bei Pullenreuth